Калленс — фамилия. Известные носители:

 Калленс, Норберт () (1924—2005) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Калленс, Элс () (род.1970) — бельгийская профессинальная теннисистка.